Смайлович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Смайлович, Ведран (известный как «Виолончелист из Сараево»; род. 1956) — профессиональный музыкант из Боснии и Герцеговины.
 Смайлович, Мишо (род. 1938) — югославский футболист и боснийский футбольный тренер.